Фінал Кубка європейських чемпіонів 1966 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1965—1966 років, у якому зустрілися іспанський «Реал Мадрид» та югославський «Партизан». Матч відбувся 11 травня 1966 року на стадіоні «Ейзель» у Брюсселі. Перемогу з рахунком 2:1 здобув «Реал Мадрид».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1965-66 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1966 на transfermarkt 

1966
1966 у футболі
1966
Травень 1966